Yuko steht für:
 einen Indianerstamm, siehe Yukpa
 eine technische Wertung (score) beim Judo, siehe Judo#Yuko (Großer technischer Vorteil)

Yūko ist der Vorname folgender Personen:
 Yūko Anai, Sängerin
 Yūko Arimori (* 1966), Langstreckenläuferin
 Yūko Fueki (* 1979), Schauspielerin
 Yūko Gotō, Synchronsprecherin
 Yuko Kaida, Synchronsprecherin
 Yūko Kaida, Synchronsprecherin
 Yūko Kavaguti (* 1981), Eiskunstläuferin
 Yūko Kobayashi, Synchronsprecherin
 Yūko Mita, Synchronsprecherin
 Yūko Miyamura, Schauspielerin und Sängerin
 Yūko Mizutani (1964–2016), Synchronsprecherin
 Yūko Nakazawa, Sängerin und Schauspielerin
 Yūko Obuchi (* 1973), Politikerin
 Yūko Ogura (* 1983), Model
 Yūko Satō (Synchronsprecherin), Synchronsprecherin
 Yūko Satō (Politikerin) (* 1963), Abgeordnete im Shūgiin (DPJ)
 Yūko Satō (Langstreckenläuferin) (* 1982), Langstreckenläuferin
 Yūko Shimizu (* 1946), Designerin
 Yuko Suzuhana, Sängerin
 Yūko Takeuchi (1980–2020), Schauspielerin
 Yūko Tsushima (1947–2016), Schriftstellerin